Уерта Сан Анхел има више значења:

 Уерта Сан Анхел (Зиракуаретиро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Уерта Сан Анхел (Сан Педро Тапанатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику